Dating Naked ist ein deutscher Ableger der gleichnamigen US-amerikanischen Fernsehserie. Moderiert wird das Format durch Meike Emonts und läuft seit dem 31. Januar 2023 auf Paramount+.

Handlung 
In dem deutschen Ableger zählt das Motto „No fakes, no filters – alles 100 Prozent real“. Die Teilnehmer sind auf der Suche nach der wahren Liebe, denn sie wollen jemanden finden, der sie so akzeptiert, wie sie sind und müssen dafür alles von sich preisgeben. Die zwei Dater Lena Goldstein und Fabio De Pasquale treffen sich aus diesem Grund mit dutzenden Singles im „DATING NAKED“-Resort, denen sie bei Dates, Spielen und im Alltag näherkommen. Am Ende jeder Folge stehen die Verehrer von Lena und Fabio vor der Wahl: Einen Cocktail nehmen und die Connection zu den beiden Dater vertiefen oder eine Kokosnuss nehmen und das Resort für ein Preisgeld verlassen. Die Höhe des Preisgeldes, welches die Verehrer bekommen, wenn sie das Resort verlassen, ist denen im Vorfeld jedoch nicht bekannt.

Teilnehmer

Host

Dater

Teilnehmer

Episodenliste

Weblinks 

 
 
 
 

Paramount+
Fernsehserie (Deutschland)
Fernsehserie der 2020er Jahre
Spielshow